National Hockey League 1991/1992 var den 75:e säsongen i NHL. Samtliga 22 lag spelade 80 grundspelsmatcher innan det avgjorts vilka som gått vidare till slutspel. Pittsburgh Penguins vann Stanley Cup för andra gången efter seger i finalserien mot Chicago Black Hawks med 4-0 i matcher. För första gången avslutades säsongen i juni.

New York Rangers vann grundserien på 105 poäng och var det enda laget att få ihop över 100 poäng.

Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins, vann poängligan med 131 poäng (44 mål + 87 assist).

San Jose Sharks gjorde sin första säsong i ligan. Det var första gången sedan säsongen 1979/1980 som ett helt nytt lag antogs av ligan.

Grundserien 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad

Lag i GRÖN färg till slutspel.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Prince of Wales Conference

Clarence Campbell Conference

Poängliga
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Målvaktsligan
Not: SM = Spelade matcher från start, TOI = Istid, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, IM = Insläppta mål, SO = Hållit nollan, S% = Räddningsprocent, GAA = I snitt insläppta mål per matchs

Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Stanley Cup-finalen

Pittsburgh Penguins vs. Chicago Black Hawks

Pittsburgh Penguins vann finalserien med 4-0 i matcher

Debutanter
Några kända debutanter under säsongen:

 Martin Brodeur, New Jersey Devils
 Pavel Bure, Vancouver Canucks
 Adam Foote, Quebec Nordiques
 Bill Guerin, New Jersey Devils
 Artūrs Irbe, San Jose Sharks
 Joe Juneau, Boston Bruins
 Vladimir Konstantinov, Detroit Red Wings
 Vyacheslav Kozlov, Detroit Red Wings
 Nicklas Lidström, Detroit Red Wings
 Scott Niedermayer, New Jersey Devils
 Félix Potvin, Toronto Maple Leafs
 Keith Tkachuk, Winnipeg Jets

Sista matchen
Bland de som gjorde sin sista säsongen i NHL märks:

 Patrik Sundström, New Jersey Devils

Källor
 Grundserien 1991/92 på hockeydb.com
 Poängligor på hockeydb.com
 Slutspelet 1992 på hockeydb.com
 NHL.com - Säsongen 1991/1992

1991 i Kanada
1991 i USA
1992 i Kanada
1992 i USA
Ishockeysäsongen 1991/1992
1991/1992